Gminy w USA:
 Sangamon (ang. Sangamon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Piatt
 Sangamon (ang. Sangamon Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sangamon (ang. Sangamon County) – w stanie Illinois